Sing Sing Sing kan henvise til flere artikler:
 Sing Sing Sing - en sang, skrevet og først indspillet af fremført af Louis Prima i 1936, men bedst kendt gennem en indspilning med Benny Goodman.
 Sing Sing Sing (band) - et dansk poprock band.